David Lopez (David López López) – fumettista spagnolo
David López García – ciclista spagnolo
David López Moreno – calciatore spagnolo
Jorge David López Fernández – calciatore spagnolo
David Lopez Júnior – calciatore brasiliano
David López Silva – calciatore spagnolo
Henry David López Guerra – calciatore guatemalteco
Víctor David López – calciatore argentino